Пли́мптон ( или ) — английская фамилия. Известные носители:
 Плимптон, Билл (род. 1946) — американский аниматор.
 Плимптон, Марта (род. 1970) — американская актриса, певица и бывшая модель.

 Топоним
 Плимптон — город в графстве Девоншир, Великобритания.
  — город в округе Плимут, в штате Массачусетс, США.
  — город-спутник Аделаиды, Южная Австралия.

См. также 
 Plimpton 322